Skid Row – dzielnica Los Angeles
 Skid Row – amerykański zespół rockowy
 Skid Row – album ww. zespołu
 Skid Row – irlandzki zespół rockowy
 Skid Row – międzynarodowa grupa hakerów